Oldkirkeslavisk er et uddødt sydslavisk sprog.

I 9. århundrede blev det første slaviske sprog nedskrevet af helgenerne Sankt Kyrillos og Methodios af den orthodokse kirke. Oprindelig brugtes det glagolitiske alfabet, senere det kyrilliske alfabet. Da sproget anvendtes til bibeloversættelse og missionærværk, har det haft en dyb inflydelse på Østeuropas sprog og kultur og kan sammenlignes med latin i Vesteuropa.

Et eksempel:
 brugen af formen -grad for "by" i russiske navne som "Leningrad" og "Stalingrad". (Det russiske ord for "by" er gorod.)

En moderniseret form, kirkeslavisk, anvendes endnu som kirkesprog i Bulgarien, Serbien og Rusland. Det blev anvendt som litteratursprog indtil det 18. århundrede.

Her ses de skrifttegn, som man mest brugte til det glagolitiske og kyrilliske alfabet:

Se også 

Uddøde sydslaviske sprog